Minburn – comunità dell'Alberta (Canada)
Minburn – comune dell'Iowa (Stati Uniti d'America)